Джубга может означать:

 Джубга — посёлок городского типа (курортный посёлок) в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Джубга — река, расположенная на западе Туапсинского района.
 Джубга — бухта Чёрного моря, расположенная на западе Туапсинского района.